UFC on ESPN: Пуарье vs. Хукер (англ. UFC on ESPN: Poirier vs. Hooker, также известно как UFC on ESPN 12 или UFC Vegas 4) — турнир по смешанным единоборствам организации Ultimate Fighting Championship, прошедший 27 июня 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Дастин Пуарье победил Дэна Хукера единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Изначально этот турнир планировалось провести на спортивной арене «Frank Erwin Center» в городе Остин, штат Техас, США. Из-за пандемии COVID-19 президент UFC Дана Уайт объявила 9 апреля, что, начиная с UFC 249, все будущие события были отложены на неопределенный срок. 21 мая UFC объявил об отмене мероприятия в Остине.

Главным событием вечера назначен бой в легком весе между бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Пуарье и Дэном Хукером. Ранее предполагалось, что этот поединок станет главным событием на турнире 16 мая в Сан-Диего, штат Калифорния. Но это мероприятие было фактически отменено 20 апреля после того, как Спортивная комиссия штата Калифорния продлила мораторий на спортивные единоборства до 31 мая из-за пандемии COVID-19.

Изменения карда 
Первоначально на турнире в Остине был запланирован бой в женском наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Ким Чи Ён. Из-за отмены турнира в Остине, бой был также отменён и теперь состоится на одном из будущих событий 29 августа.

Ожидалось, что на турнире Иэн Хейниш встретится с Бренданом Алленом в среднем весе. Тем не менее, Хейниш вышел из матча в середине июня, сославшись на травму и был заменен новичком Кайлом Дакасом.

Изначально на этом турнире был запланирован бой в женском наилегчайшем весе между Вивиан Араужу и Женнифер Майя. Однако, в середине июня бой был перенесен после того, как обе участницы столкнулись с ограничениями на поездки, связанными с пандемией COVID-19, и теперь состоится 1 августа 2020 года на UFC Fight Night: Холм vs. Алдана.

На турнире был запланирован бой в женском легчайшем весе между Аспен Лэдд и бывшей претенденткой на титул чемпионки UFC в легчайшем весе Сарой Макмэнн. Тем не менее, бой был отменен после того, как Лэдд получила травму и была вынуждена отказаться от турнира, разорвав на тренировке крестообразную связку (ACL) и медиальную коллатеральную связку (MCL).

На турнире был запланирован бой в промежуточном весе (до 150 фунтов) между Шоном Вудсоном и Кайлом Нельсоном. Однако, Нельсон был отстранен от участия в тутрнире из-за проблем с получением визы и заменен Джулианом Эросой.

На турнире в женском наилегчайшем весе должны были встретиться Миранда Маверик и Мара Ромеро Борелла. Однако, Маверик была вынуждена выйти из-за травмы, и бой был отменен.

Дебютант UFC Рамиз Брахимадж должен был встретиться с Такаси Сато на турнире в полусреднем весе. Тем не менее, Брахимадж был отстранен от боя в течение недели, предшествовавшей событию, после того как один из членов его команды дал положительный результат на COVID-19. Другой дебютант Джейсон Уитт выступил в качестве замены на бой с Сато.

Участники турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира 

Комментарии

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дастин Пуарье vs. Дэн Хукер
 Выступление вечера: Джулиан Эроса и Кэй Хэнсен

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили 1 140 000 долларов. Общая сумма бонусов — $200 000, спонсорских выплат — $117 500. Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 1 457 500 долларов.

Последствия турнира 
30 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN